Смирнов Михайло:
 Смирнов Михайло Ілліч (1895—1974) — радянський військовий і профспілковий діяч, голова ЦК Спілки гірничих робітників СРСР, керуючий вугільними трестами «Сталінвугілля», «Карагандавугілля» та «Уралвугілля», полковник. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Смирнов Михайло Львович (нар. 1963) — російський режисер, актор, конферансьє. 
 Смирнов Михайло Михайлович (нар. 1974) — російський композитор, продюсер, аранжувальник, мультиінструменталіст, співак і поет. 
 Смирнов Михайло Павлович (1833—1877) — історик, професор Новоросійського університету в Одесі. 
 Смирнов Михайло Павлович (нарком торгівлі СРСР) (1897—1939) — радянський діяч, народний комісар внутрішньої торгівлі СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937—1938). 
Сторінки зі списками однофамільців-тезок